Людвиг — имя, фамилия германского происхождения, аналог имени .

Известные только под именем 
 Людвиг, принц Гессенский (1908—1968) — принц Гессенский и Рейнский.
 Людвиг, эрцгерцог Австрийский (1784—1864) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов.

Ландграфы Гессен-Дармштадта 
 Людвиг V (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвиг VI (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвиг VII (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвиг VIII (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвиг IX (ландграф Гессен-Дармштадтский)

Короли Баварии 
 Людовик II Немецкий (804/805-876) — король в 817—843 годах (династия Каролингов)
 Людовик III Молодой (835—882) — король в 880—882 годах (династия Каролингов)
 Людовик IV Дитя (893—911) — король в 900—911 годах (династия Каролингов), также король Лотарингии.
 Людвиг I (1786—1868) — король в 1825—1848 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг II (1845—1886) — король в 1864—1886 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III (1845—1921) — король в 1913—1918 годах (династия Виттельсбахов)

Герцоги Баварии 
 Людвиг I Кельгеймский, герцог в 1183—1231 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг II Строгий, герцог Верхней Баварии в 1253—1294 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг III, герцог Нижней Баварии в 1290—1296 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IV (1282—1347) — герцог Верхней Баварии с 1294, герцог Баварии в 1340—1347 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг V Бранденбургский (1315—1361) — герцог Баварии 1347—1349 годах, герцог Верхней Баварии в 1349—1361 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VI Римлянин, герцог Верхней Баварии в 1349—1351 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VII Бородатый, герцог Баварии-Ингольштадта в 1413—1443 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VIII, герцог Баварии-Ингольштадта в 1443—1445 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IX Богатый, герцог Лансгут-Баварии в 1450—1479 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг X (нем.), герцог Баварии в 1516—1545 годах (династия Виттельсбахов)

Маркграфы Баден-Бадена 
 Людвиг Вильгельм (1655—1707), маркграф Баден-Бадена в 1677—1707 годах (династия Церингенов)
 Людвиг Георг Зимперт (1702—1761), маркграф Баден-Бадена в 1707—1761 годах (династия Церингенов)

Великие герцоги Бадена 
 Карл Людвиг Фридрих (1786—1818) — великий герцог Бадена в 1811—1818 годах (династия Церингенов)
 Людвиг I (1763—1830) — великий герцог Бадена в 1818—1830 годах (династия Церингенов)
 Людвиг II (1824—1858) — великий герцог Бадена в 1852—1856 годах (династия Церингенов)

Курфюрсты Пфальца 
 Людвиг III — курфюрст Пфальца в 1410—1436 гг.
 Людвиг IV — курфюрст Пфальца в 1436—1449 гг.
 Людвиг V — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1508 до 1544 год.
 Людвиг VI (1539—1583) — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1576 до 1583 год.

Ландграфы Тюрингии 
 Людвиг IV (1200—1227) — ландграф Тюрингии в 1217—1227 гг.
 Людвиг Скакун (собственно граф Людвиг фон Шауэнбург; 1042—1123) — граф Тюрингии с 1080 года.

Известные носители

А 
 Людвиг, Августа (1834—1901) — немецкая художница-портретистка.
 Людвиг, Александр (род. 1992) — канадский актёр.
 Людвиг, Арнольд — американский психиатр.

Г, Д, Й 
 Людвиг, Губерт (1852—1913) — немецкий зоолог.
 Людвиг, Дариуш (род. 1955) — польский легкоатлет-многоборец.
  (1897—1992) — американский мультимиллионер.
 Людвиг, Йоханнес (род. 1986) — немецкий саночник.

К 
 Людвиг, Карл Фридрих Вильгельм (1816—1895) — немецкий физиолог.
 Людвиг, Клаус (род. 1949) — немецкий автогонщик.
 Людвиг, Клаус-Дитер (1943—2016) — немецкий гребец, рулевой.
 Людвиг, Криста (1928—2021) — немецкая певица.

Л 
 Людвиг, Лаура (род. 1986) — немецкая волейболистка.
 Людвиг, Леопольд (1908—1979) — немецкий дирижёр.

М, О, П 
 Людвиг, Макс (1882—1945) — немецкий хоровой дирижёр, органист, музыкальный педагог.
 Людвиг, Михаэль (род. 1961) — австрийский политик.
 Людвиг, Отто (1813—1865) — немецкий писатель и драматург.
 Людвиг, Петер (1925—1996) — немецкий промышленник и меценат.

Р 
 Людвиг, Рольф (1925—1999) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.
 Людвиг, Рихард (1877—1966) — германский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Э 
 Людвиг, Эмиль (1881—1948) — немецкий писатель, известный биограф.
 Людвиг, Эрих — германский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Другие значения 
 Людвиг — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. 
 «Людвиг» — фильм о жизни Людвига II, короля Баварии.
 Ludwig-Musser — бренд ударных инструментов. см. Список производителей ударных инструментов.

См. также 
 Людвиг Баварский

Немецкие мужские имена